Полушка:

 Полушка — русская монета достоинством в половину деньги.
 Полушка — российская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров.